Филомессор Калашяна (Philomessor kalashiani) — вид жуков из семейства Лейодиды. Редкий вид с ограниченным ареалом. Является мирмекофилом. Видовое название дано в честь Марка Юрьевича Калашяна — энтомолога (область специализации колеоптерология), ныне заведующего Лабораторией энтомологии и почвенной зоологии Института зоологии Национальной АН Армении.

Описание 
Жуки очень мелкого размера с длиной тела около 3 мм. Форма тела овальная. Окраска бело-желтоватая.

Ареал 
Является эндемиком Армении. Известен из окрестностей села Тегер, расположенного на южном склоне горы Арагац. Населяет горные степи.

Биология 
Является мирмекофилом. Найден в муравейниках муравьев вида Messor structor. Жуки были собраны с конца мая до начала июня. Питается муравьями.

Охрана 
Занесен в Красную книгу Армении. Численность не высокая, известен лишь по нескольким экземплярам. Угрозой для вида является деградация степных экосистем в результате перевыпаса скота.

Литература 
 A. Aghasyan & M. Kalashyan (eds). — The Red Book of Animals of the Republic of Armenia — Invertebrates and Vertebrates, Second edition, Yerevan, Ministry of Nature Protection of RA, Zangak. Yerevan. 2010.

Лейодиды
Мирмекофилы
Эндемики Армении
Животные, описанные в 1988 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей